Лемберский — фамилия. Известные носители:
 
 Лемберский, Павел Леонидович (род. 1956) — русский писатель.
 Лемберский, Феликс Самойлович (1913—1970) — российский советский живописец и педагог.

См. также 
 Лимберский, Давид (род. 1983)  — чешский футболист, игрок клуба «Виктория» (Пльзень) и сборной Чехии.